Cannon Fodder (computerspelserie), een serie computerspellen
 Cannon Fodder (computerspel), het eerste deel uit bovenstaande reeks
 Cannon Fodder 2, het tweede deel uit bovenstaande reeks
 Cannon Fodder 3, het derde deel uit bovenstaande reeks